Az Implicit Laboratórium Egyesületet (Implicit Laboratory Association) (ImpLab) olyan fiatal kognitív pszichológus diákok alapították, akiknek közös kutatási érdeklődése, hogy a tudatos kontrollfolyamatokon kívüli tényezők, hogyan játszanak szerepet az emberi megismerésben.

Az egyesület célja és kutatási területei 

A 2006 óta bejegyzett nemzetközi szövetség, non-profit közhasznú szervezet célja, olyan fórumok létrehozása, szervezése és támogatása, melyek lehetőséget adnak a különböző tárgyú, de a nem-tudatos folyamatokat vizsgáló fiatal kutatók szakmai együttműködésére.

Kutatási témák 

Implicit tanulás, implicit emlékezeti folyamatok, az implicit folyamatok hatása a viselkedésre, az implicit és explicit rendszerek interakciója, a tudat evolúciója, a téri navigálás tudatos és nem-tudatos összetevői, emlékezeti gátló folyamatok, mesterséges nyelvtantanulás, kreativitás, intuíció, implicit kötődés, nem-tudatos érzelmi kommunikáció, implicit döntéshozatal a hétköznapokban.

Külső hivatkozások 

 Implicit Laboratory Association (ImpLab)

Emlékezet
Tanulás